Выступление Норвегии на конкурсе песни Евровидение 2007, которое прошло в столице Финляндии городе Хельсинки, стало 46-м конкурсом на Евровидении для этой страны. Страну представляла Гури Шанке с песней Ven a bailar conmigo (Пойдем танцевать со мной).

Отбор 
Финал отбора под названием «Melodi Grand Prix» прошел 10 февраля.

Голосование 
Норвегии в полу-финале самое большое (7) баллов дали  и .

См. также 
 Норвегия на «Евровидении»

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Страны на «Евровидении-2007»